Миралекпер Миралескер оглы Ибрагимов (; ) — азербайджанский педагог, капитан армии, Национальный герой Азербайджана.

Биография 
Миралекпер Ибрагимов родился 30 сентября 1961 года в селе Халиса Вединского района Армянской ССР. Начав первоначальное образование в сельской средней школе, Миралекпер окончил среднюю школу № 158 города Баку.
В 1980 году проходит действительную воинскую службу, поступает в Азербайджанский государственный педагогический университет на факультет спортивной и военной подготовки. Некоторое время занимается педагогической деятельносттю в средней школе № 153.

Карабахская война 
В годы Карабахской войны, в 1993 году назначается командиром вновь созданного Ясамальского табора. Принимает участие в боях за сёла Алханлы, Кюрдмахмудлу Физулинского района. 5 марта 1994 года погиб в сражении у села Горган. 

На момент гибели был женат. Имел единственного ребёнка.

Память 
Указом президента Азербайджанской Республики № 203 от 16 сентября 1994 года капитану Ибрагимову Миралекперу Миралескер оглы было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).

Похоронен на Аллее Шахидов в Баку.

Средняя школа № 153, в которой когда-то преподавал Миралекпер Ибрагимов, носит его имя.

Примечания

Ссылки 
 Биография Миралекпера Ибрагимова на сайте milliqahraman.az 

Погибшие в боях Карабахской войны
Участники Карабахской войны с азербайджанской стороны
Похороненные на «Аллее Шехидов» (Баку)